Grønfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Grønfeldt (1881–1961), dänischer Leichtathlet
 Hans Grønfeldt (* 1938), dänischer Journalist und Fernsehproduzent
 Vibeke Grønfeldt (* 1947), dänische Schriftstellerin

Siehe auch:

 Grönfeldt